Ночка — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Ночка — деревня в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Ночка — деревня в Исилькульском районе Омской области.
 Ночка — посёлок Никольский район Пензенской области.

Железнодорожный пункт 
 Ночка — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.

Река 
 Ночка — река в Пензенской области, приток Инзы.